Otto Thott kan syfta på bland andra:

* Otto Thott (1607–1656), danskt riksråd
 Otto Thott (1696–1758), svensk adelsman
 Otto Thott (1703–1785), dansk statsman
 Otto Thott (1768–1826), svensk greve och landshövding
 Otto Thott (1823–1891), svensk godsägare
 Otto Thott (1854–1933), svensk hovman